Tuckovo (kyrillisch: Тучково) bezeichnet:

 eine russische Siedlung städtischen Typs, siehe Tutschkowo
 ein serbisches Dorf, siehe Tučkovo